Немецкое зоологи́ческое о́бщество () — научное общество зоологов Германии, исследующих животных и популяризующих сведения о них. Основано в 1890 году во Франкфурте-на-Майне.

История 
Одно из старейших зоологических обществ мира было основано в 1890 году во Франкфурте-на-Майне. Органы общества — это общее собрание, комиссия и правление. Согласно уставу общества его Правление избирается на очередные 2 года.

Издания 
Сразу после основания Немецкого зоологического общества в качестве его основного печатного органа был избран журнал . Вплоть до 2003 года материалы общества также публиковались в Zoologische Jahrbücher и Zoology. 

В 2004 году общество начало издание онлайн-журнала , который выпускается на базе электронного издательства .

Награды 
Немецкое зоологическое общество регулярно присуждает научные награды и премии.

Медаль Карла Риттера фон Фриша 
Крупнейшая награда в области зоологии в Германии (10 000 евро) названа в честь энтомолога Карла Риттера фон Фриша, Нобелевского лауреата. Вручается с 1980 года один раз в 2 года за крупные достижения и исследования в области зоологии, которые представляют интеграцию сведений нескольких биологических дисциплин.

 1980 , физиология поведения
 1982 , бионика
 1984 , морская экология
 1986 Мартин Линдауэр, этология
 1988 Томас Айснер, биология и химическая экология
 1990 , зоология, нейробиология, физиология
 1992 , биофизика
 1994 , зоология и физиология поведения
 1996 Берт Холлдоблер, этология, социобиология и эволюционная экология
 1998 , орнитология
 2000 Вальтер Геринг, эволюционная физиология и генетика
 2002 , нейробиология
 2004 , нейробиология
 2006 , нейробиология
 2008 , этология
 2018 Станислав Горб

Президенты общества

См. также 
 Зоологическое общество Франции
 Зоологическое общество Лондона

Примечания

Ссылки 
 
 }

Зоологические организации
Биологические общества
Научные общества Германии
Организации, основанные в 1890 году